Martin Bartoň (* 31. května 1994, Hronov) je český hokejista.

Hráčská kariéra 
S hokejem začínal v rodném Hronově. Záhy přešel do mateřském klubu HC VCES Hradec Králové, kde postupně prošel všemi mládežnickými kategoriemi. Hrát zápas v kategorii mužů si poprvé zkusil ještě jako dorostenec v 17 letech, když nastoupil ve 2. lize za HC Chotěboř. V 15 letech si rovněž zahrál za reprezentační výběr do 16 let. Poté absolvoval hostování v HC Třinec, kde v juniorském extraligovém týmu hrál Noen ELJ. V současnosti je zpět v hradecké juniorce a má střídavé starty v HC Hronov. Účastní se i tréninků extraligového A mužstva a připravuje se na svoji první šanci zahrát si zápas v ELH.

Odehrané sezóny 
 2009-2010 HC VCES Hradec Králové – mladší dorost (extraliga), starší dorost (extraliga)
 2010-2011 HC VCES Hradec Králové – starší dorost (extraliga)
 2011-2012 HC Chotěboř – muži (2. liga)
 2011-2012 HC VCES Hradec Králové – junioři (LJ), starší dorost (extraliga)
 2012-2013 HC Třinec – junioři (Noen ELJ)
 2012-2013 Královští lvi Hradec Králové – junioři (Noen ELJ – baráž)
 2013-2014 HC Třinec – junioři (ELJ), HC WIKOV Hronov – muži (KHL), Královští lvi Hradec Králové – junioři (LJ)

Reprezentace 
 2009-10 – Česko U16 – 3 zápasy – 1 bod za 1 branku

Externí odkazy 
 
 Oficiální statistiky - hokej.cz
 

Čeští hokejoví útočníci
Hráči HC Hradec Králové
Hráči HC Třinec
Sportovci z Hronova
Narození 31. května
Narození v roce 1994
Narození v Hronově
Aktivní lední hokejisté
Žijící lidé
Muži